11-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 15 по 26 августа 1948 года в Харькове в парке культуры и отдыха имени М.Горького с участием 20 команд. Чемпионский титул 4-й раз в своей истории выиграл московский «Локомотив».

Система проведения чемпионата 
Соревнования состояли из трёх этапов — предварительного, полуфинального и финального. На полуфинальном этапе 12 лучших команд по итогам предварительной стадии разделены на две подгруппы по 6 команд, в которых играли по круговой системе. В финальном этапе команды, занявшие в подгруппах одинаковые места проводили стыковые матчи, по итогам которых определена итоговая расстановка.

8 худших команд по итогам предварительного этапа на полуфинальной стадии разделены на две подгруппы по 4 команды, в которых также играли по кругу. Финальный этап проведён по аналогичной системе, что и для лучших 12 команд.

Результаты

Предварительный этап

Полуфинальный этап

За 1—12 места

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

За 13—20 места

Подгруппа «В»

Подгруппа «Г»

Финальные матчи 
 За 1-е место. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Ленинград) 2:1.
 За 3-е место. «Динамо» (Москва) — СКИФ (Москва) 2:1.
 За 5-е место. «Спартак» (Москва) — ДО (Ленинград) 2:1.
 За 7-е место. «Медик» (Харьков) — «Калев» (Таллин) 2:0.
 За 9-е место. «Локомотив» (Ташкент) — «Локомотив» (Ростов-на-Дону) 2:1.
 За 11-е место. «Металлург Востока» (Магнитогорск) — «Динамо» (Баку) 2:1.
 За 13-е место. «Спартак» (Харьков) — ЛГУ (Рига) 2:1.
 За 15-е место. «Большевик» (Минск) — «Большевик» (Пржевальск) 2:0.
 За 17-е место. АСК (Каунас) — «Строитель Востока» (Балхаш) 2:0.
 За 19-е место. «Спартак» (Тбилиси) — «Динамо» (Сталинабад) 2:0.

Медалисты 
 «Локомотив» (Москва): Александра Дёмина, Ольга Зендрикова, Полина Зендрикова, Н.Иванова, Милития Кононова, Александра Курятникова, Валентина Осколкова, Валентина Свиридова. Тренер — Александр Аникин.

 «Спартак» (Ленинград): Анна Афанасьева, Таисия Барышникова, О.Вершкова, Н.Вышкинд, Валентина Гладкова, В.Зинковец, Н.Ефимова, Валентина Квашенинникова. Тренер — Борис Арефьев.

 «Динамо» (Москва): Т.Добродеева, Антонина Ильина, Л.Клеймёнова, Серафима Кундиренко, Валентина Силуянова (Душечкина), Татьяна Стангрит, Н.Фрумкина, Александра Чудина. Тренер — Николай Бендеров.

Литература 
 Спортивный ежегодник 1948 г. Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. — М.: Физкультура и спорт, 1949
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1948 год в волейболе
Спорт на Украине в 1948 году
Август 1948 года
Спортивные соревнования в Харькове
Чемпионаты СССР в 1948 году
Соревнования по волейболу на Украине
1940-е годы в Харьковской области